Giewont kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Giewont (kulle),

Polen 

 Giewont (bergstopp), Lillpolens vojvodskap, Powiat tatrzański, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar